

Wydarzenia 

 Sparta założyła swoją jedyną kolonię Tarent (data sporna lub przybliżona)

Б